Napfogyatkozás, az a csillagászati jelenség, amikor a Hold – esetleg vele látószögben összemérhető más test – eltakarja a Napot
Napfogyatkozás, Sári József operája
Napfogyatkozás, Stephenie Meyer Alkonyat című könyvsorozatának harmadik kötete 
Alkonyat – Napfogyatkozás, Stephenie Meyer regényéből készült film